Стран () — небольшой город на западе Тасмании (Австралия), на берегу залива Маккуори. Согласно переписи 2016 года, население Страна составляло 658 человек.



География 

Город Стран находится на берегу бухты Лонг-Бей (Long Bay), у самой северной точки залива Маккуори, недалеко от входа в залив — узкого пролива, который получил название  ().

Устье реки Кинг, впадающей в залив Маккуори, находится примерно в  юго-восточнее Страна.

История 
В 1877 году на этом месте появился небольшой порт. Датой основания Страна считается 1880 год. Он был назван в честь Джорджа Страна (George Strahan, 1838—1887) — губернатора Тасмании в 1881—1886 годах.

Долгое время он служил портом, обслуживающим добычу руды (добываемой, главным образом, в районе Куинстауна и Зиана), а также заготовку древесины — в частности, в низовьях рек Гордон, Франклин и Кинг. В 1892 году было открыто железнодорожное сообщение между Зианом и Страном, а в 1897 году — между Куинстауном и Страном.

Стран оставался важным портом до начала 1960-х годов, но затем грузооборот стал быстро сокращаться. В 1960-м была закрыта железная дорога до Зиана, а в 1963 году — железная дорога до Куинстауна (откуда руду стали перевозить по железной дороге в расположенный на севере портовый город Берни).

С 1960-х годов город становится одним из важных туристских центров Тасмании. С 1969 года организуются экскурсии-круизы по заливу Маккуори (с заходом в нижнюю часть реки Гордон). В 2003 году была заново открыта железная дорога до Куинстауна , которая также стала популярной среди туристов.

Население 
Согласно переписи населения 2016 года, население Страна составляло  человек,  мужчин и  женщин. Средний возраст жителей Страна составлял 41 год.

Транспорт 
Основные автомобильные дороги:
  в восточном направлении, в сторону Куинстауна 
  в северном направлении, в сторону Зиана

Расстояние до Хобарта — , а до Куинстауна — .

В трёх километрах западнее центра города есть небольшой аэропорт , , который в основном обслуживает чартерные рейсы и вертолёты — регулярного воздушного сообщения с другими городами нет.

Примечания

Ссылки 
 Карта Страна с указанием улиц, www.tasmap.tas.gov.au

Города Тасмании